«Ботан» () — комедийная пьеса 1981 года, написанная американским драматургом . Премьера состоялась в . Главную роль исполнил британский актёр Роуэн Аткинсон.

Сюжет 
Действия пьесы происходит в Терре-Хот, штат Индиана, в конце 1979 года. Уиллум Кубберт, скромный молодой архитектора, друг Тэнси и Акселя.

Критика 
Писатель Томас Диш дал смешанный отзыв спектаклю 1987 года, заявив, что в пьесе «есть полчаса, которые граничат с идиотизмом», но они "вызывает больше смеха и чем любые книги Алана Эйкборна.

Примечания 

Пьесы 1981 года
Пьесы США
Комедии